

Codici 
 oia – codice ISO 639-3 della lingua oirata

Geografia 
 Oia – municipio delle Cicladi (Grecia)
 Oia – frazione di Racconigi (Italia)
 Oia – comune della Galizia (Spagna)

Zoologia 
 Oia – genere di ragni della famiglia Linyphiidae